Клабуков — фамилия. Известные носители:

 Клабуков, Василий Яковлевич (1933—1990) — ректор Вятского государственного университета (1973—1981), доктор технических наук, профессор.
 Клабуков, Дмитрий Васильевич (род. 1980) — российский футболист.
 Багай, Аркаш (1904—1984, псевдоним Аркадия Николаевича Клабукова) — удмуртский советский прозаик, переводчик и поэт, драматург, фольклорист.

См. также 
 Клобукова, Любовь Павловна
 Клобукова-Алисова, Евгения Николаевна